Лупешти има више значења:

 Лупешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Лупешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији